Beehive Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beehive Peak (Arizona)
 Beehive Peak (Utah)